Бресол може да се односи на:

 Бресол (Алије), насељено место у Француској, у департману Алије
 Бресол (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Бресол (Тарн и Гарона), насељено место у Француској, у департману Тарн и Гарона